Aux  :
 White Earth, ville du Dakota du Nord.
 White Earth,  census-designated place du Minnesota.
 Réserve indienne de White Earth, dans le Minnesota.